Salford eller City and Borough of Salford är ett storstadsdistrikt i Greater Manchester i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Salford är platt.

Följande samhällen finns i Salford:

 Salford
 Eccles
 Walkden
 Irlam
 Little Hulton

I övrigt finns följande i Salford:

 River Irwell (ett vattendrag)

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Salford
Salford